

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 40
 Podkościele – część miasta Ćmielów
 Podkościele – część miasta Dąbrowa Tarnowska
 Podkościele – część miasta Ryglice

Zobacz też